La ferrovia Tarascona-Sète (in francese Ligne de Tarascon à Sète-Ville) è un'importante linea ferroviaria posta nel centro-sud della Francia. Servendo importanti città, quali Tarascona, Nîmes, Montpellier e Sète.

Storia 

La ferrovia è stata aperta a tratte dal 1839 al 1852.
 
La linea fu elettrificata in corrente continua a 1500 V tra il 1947 al 1960.

Percorso

Note

Altri progetti 

Tarascona-Sète
Tarasc